Obertal  ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte:
 Obertal (Bad Rippoldsau-Schapbach), Gemeindeteil von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Obertal (Baiersbronn), Dorf der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Obertal (Bühlertal), Ortsteil von Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Obertal (Esslingen am Neckar), Stadtteil von Esslingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Obertal (Furtwangen im Schwarzwald) – zwei Orte in der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg:
 Obertal (Rohrbach im Schwarzwald), Zinken im Stadtteil Rohrbach im Schwarzwald
 Obertal (Schönenbach), Gemeindeteil im Stadtteil Schönenbach

 Obertal (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Obertal (Gemeinde Prigglitz), Ort bei Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Obertal (Gemeinde Schwarzenbach), Ortschaft der der Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Obertal (Gemeinde Schladming), Ortsteil der Stadtgemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Obertal (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Tragöß-Sankt Katharein, Steiermark
 Obertal (Gemeinde Gschnitz), Ortsteil von Gschnitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Obertal (Aeugst am Albis), Weiler der Gemeinde Aeugst am Albis im Aeugstertal, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Antholz Obertal (ital. Anterselva di Sopra), Fraktion der Gemeinde Rasen-Antholz in Südtirol, Italien

Täler:
 Obertal, Tal des Obertalbachs (linker Oberlauf des Talbachs zur Enns) bis Untertal, Stadtgemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Oberthal
 Obertalbach
 Oberes Tal